Martini se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Wilhelm Martini
 Alessandro Martini